302-я истребительная эскадра () — эскадра истребителей люфтваффе. Была сформирована 1 ноября 1943 года в Штаде и Дёберитце. Эскадру предполагалось использовать по тактике «Wilde Sau» — «дикий кабан», атаки ночью бомбардировщиков союзников при свете пожаров. Группа I./JG302 базировалась в Ютеборге, II./JG302 в Людвиглюсте, a III./JG302 в Ольденбурге. I./JG302 сражалась в Финляндии, Австрии и Венгрии. Одной из обязанностей летчиков группы стало сопровождение самолетов Мессершмитт Me.410, атаковавших бомбардировщики союзников. Группа понесла тяжёлые потери и была включена в состав III./JG301; II./JG302 сражалась над Германией, где также производила и ночные полеты. III./JG302 дислоцировалась на севере Германии и, в общем, в напряжённых боях не участвовал. В мае 1944 года эскадра была расформирована.

Состав эскадры

Geschwaderkommodoren (командиры эскадры)

Gruppenkommandeure I./JG302 (командиры группы I./JG302)

Gruppenkommandeure II./JG302 (командиры группы II./JG302)

Gruppenkommandeure III./JG302 (командиры группы III./JG302)

Ссылки 
 Полки истребительной авиации Люфтваффе (Tag Jagd)
 
 

Военно-воздушные силы нацистской Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году